Райко́в — русская и болгарская фамилия и топоним; имеет женскую форму .

Фамилия
 Райков, Анатолий Иванович (1924—1994) — Герой Советского Союза.
 Райков, Борис Евгеньевич (1880—1966) — российский и советский методист-биолог и историк естествознания, видный педагог.
 Райков, Валерий Николаевич (род. 1962) — театральный менеджер, директор театра Романа Виктюка, заслуженный работник культуры России.
 
 Райков, Валентин Фёдорович — советский лыжник, заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике.
 Райков, Виктор Кириллович (род. 1959) — советский и российский спортсмен и тренер.
 Райков, Гаврила Иванович (наст. фам. Иванов; около 1767 — после 1801) — комический танцовщик, выступал в Вольном российском театре в Петербурге, в Петровском театре Меддокса в Москве.
 Райков, Геннадий Иванович (род. 1939) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Райков, Дмитрий Абрамович (1905—1980) — советский математик.
 Райков, Евгений Тихонович (1937—2010) — советский певец, лирико-драматический тенор, Народный артист СССР.
 Райков, Здравко (1927—2006) — югославский футболист и тренер.
 Райков, Иван Иосифович — инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии
 Райков, Игорь Борисович (род. 1932) — биолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН, лауреат премии имени И. И. Мечникова (1969).
 Райков, Марин (род. 1960) — болгарский дипломат и политический деятель.
 Райков, Юрий Андреевич (род. 1946) — российский дипломат.



Топоним 
 Райков — аал в Усть-Абаканском районе Хакасии.

См. также 
 Райкова-Могила
 Райкович
 Райковцы
 Райковский
 Райко